La barbe à papa est une friandise à base de sucre, que l'on trouve notamment dans les fêtes foraines.
 La Barbe à papa (Paper Moon) est un film de Peter Bogdanovich sorti en 1973.
 La Barbe à papa (Paper Moon) est une série télévisée américaine des années 1970.
 Barbe à papa est un roman d'Éric Neuhoff publié en 1995.

Voir aussi